

Astronomia 
 Geminus – cratere lunare, intitolato al matematico, astronomo e filosofo greco Gemino, situato vicino al bordo a nord-est della Luna

Televisione 
 Geminus – sceneggiato televisivo della Rai, regia di Luciano Emmer (1969)